NCE est un code pouvant signifier :
 .

NCE est un sigle pouvant désigner :
 Nouveau Centre, formation politique française créée en  par des membres de l'UDF, en désaccord avec la ligne avancée par François Bayrou ;
 New Civil Engineer, un magazine hebdomadaire britannique.